Распенава (, ) — город на севере Чешской Республики, в районе Либерец Либерецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1343 году.

География 
Расположен примерно в 5 км от к юго-востоку от города Фридлант.

Население

Города-побратимы

Ссылка 
 Официальный сайт города

Примечания 

Города Либерецкого края